Solonzy () ist ein russischer Ortsname:
 Solonzy (Belgorod, Weidelewka), Dorf im Rajon Weidelewka, Oblast Belgorod
 Solonzy (Belgorod, Rowenki), Weiher im Rajon Rowenki, Oblast Belgorod
 Solonzy (Burjatien), Dorf in der Republik Burjatien
 Solonzy (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Solonzy (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Solonzy (Kaliningrad), 1946–1950: Херрендорф, Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Dwarrehlischken, 1930–1946 Herrendorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Solonzy, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Adlig Kreywehlen, 1938–1946 Adelau, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Solonzy (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Solonzy (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Solonzy (Woronesch, Kamenka), Weiher im Rajon Kamenka, Oblast Woronesch
 Solonzy (Woronesch, Kantemirowka), Weiher im Rajon Kantemirowka, Oblast Woronesch
 Solonzy (Woronesch, Kaschirskoje), Dorf im Rajon Kaschirskoje, Oblast Woronesch
 Solonzy (Woronesch, Liski), Weiher im Rajon Liski, Oblast Woronesch
 Solonzy (Woronesch, Worobjowka), Dorf im Rajon Worobjowka, Oblast Woronesch

Ukrainische Entsprechung: Solonzi ()